CONAFE son las siglas de:

 Consejo Nacional de Fomento Educativo. en México.
 Confederación de Asociaciones de Frisona Española
 Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. en Chile.